Kendling ist der Ortsname von

 Kendling (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kendling (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kendling (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich